До́вбня — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Довбня, Анатолий Николаевич (1940—2020) — украинский физик-ядерщик, член-корреспондент НАН Украины (2006).
 Довбня, Валерий Леонидович (род. 1968) — основатель студии «Кириллица», продюсер, сценарист и режиссёр.

См. также

Ссылки 
 Довбня: происхождение.